Prairie Dog Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Dog Township (Kansas)
 Prairie Dog Township (Nebraska)